Distrito de San Miguel puede referirse a los siguientes topónimos:

En Costa Rica 
 Distrito de San Miguel (Cañas), en Cañas, en la provincia de Guanacaste.
 Distrito de San Miguel (Desamparados), en Desamparados, en la provincia de San José.
 Distrito de San Miguel (Naranjo), en Naranjo, en la provincia de Alajuela.
 Distrito de San Miguel (Santo Domingo), en Santo Domingo, en la provincia de Heredia.

En los Estados Unidos de Colombia 
 Distrito de San Miguel (Panamá), antiguo distrito del departamento de Panamá (perteneciente al Estado Soberano de Panamá) que comprendía varias islas.

En Filipinas 
 San Miguel (Manila), uno de los dieciséis distritos de la ciudad de Manila.

En Paraguay 
 San Miguel (Paraguay), distrito en el departamento de Misiones.

En Perú 
 Distrito de San Miguel (La Mar), de la provincia de La Mar, en el departamento de Ayacucho.
 Distrito de San Miguel (Lima), de la provincia de Lima, en el departamento de Lima.
 Distrito de San Miguel (San Miguel), de la provincia de San Miguel, en el departamento de Cajamarca.
 Distrito de San Miguel de Aco, de la provincia de Carhuaz, departamento de Áncash.
 Distrito de San Miguel de Acos, de la provincia de Huaral, en el departamento de Lima.
 Distrito de San Miguel de Chaccrapampa, de la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac.
 Distrito de San Miguel de El Faique, de la provincia de Huancabamba, en el departamento de Piura.
 Distrito de San Miguel de Corpanqui, de la provincia de Bolognesi, departamento de Áncash.